Hohenwalde – quartiere della città extracircondariale di Francoforte sull'Oder (Brandeburgo) nel distretto Süd
 Hohenwalde – frazione del comune di Milmersdorf nel circondario dell'Uckermark (Brandeburgo)